Rogério Durst (Niterói, 5 de abril de 1961 - Rio de Janeiro, 29 de abril de 2015) foi um escritor e jornalista brasileiro.

Biografia
Rogério Durst de Moraes formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi repórter; crítico de cinema e responsável pelas resenhas de filmes na televisão do jornal Última Hora e do Jornal do Brasil; editor da revista Roll, revista de rock na primeira metade dos anos 80; e sub-editor do caderno Informática do jornal O Globo.

Foi responsável pelo projeto editorial e editor dos dois primeiros números do jornal Tabu, do ex-Cineclube Estação Botafogo, e diretor do canal de filmes Telecine, da Globosat.

Foi repórter, crítico de cinema e responsável pelas resenhas de filmes televisivos no jornal O Globo. Editor revisor do Rio Show também de O Globo. Foi crítico de cinema da Vejinha-Rio.

Livros publicados 
 1985 - Madame Satã: com o diabo no corpo. Ed. Brasiliense (ISBN 8511030689)
 1996 - Anjo Caído. Ed Xenon
 1996 - Geração Paissandu. Relume Dumará/Rio Arte (ISBN 8573160993 ou ISBN 8573160993 )

Jornalistas do Rio de Janeiro
Críticos de cinema do Brasil
Escritores do Rio de Janeiro (estado)